Шимковцы — топоним:

Украина 
 Шимковцы — село,  Збаражский район,  Тернопольская область
 Шимковцы — село,  Белогорский район,  Хмельницкая область